Чемпионат Европы по дзюдо 1971 года прошёл в Гётеборге (Швеция) 21 — 22 мая.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Judo — 1971 European Championships — Results Men (the-sports.org)

1971 год в дзюдо
Спорт в Швеции в 1971 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1971 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты Европы в 1971 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Дзюдо в Швеции